

Etimologia 
A palavra "rego", tem os seus primeiros registros em Latim. Em Latim, "rego" é a forma presente ativa do verbo "reger". Em textos clássicos, o verbo reger e sua forma "rego", podem ser traduzidos tanto, quanto o atual reger em Português, como governar, guiar, direcionar ou endireitar.

Já em Português, a palavra rego pode ser tanto um pronome (como o sobrenome Rego), um substantivo masculino (pequeno córrego), ou verbo, como por exemplo, a primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo "regar".

Sobrenome 
Rego é um sobrenome comum na Língua Portuguesa, especialmente em Portugal e no Brasil.
Primeiros registros do sobrenome Rego advêm de um fidalgo do século XII, proveniente das Astúrias que trabalhava com o Conde Dom Henriques, em serviço da Rainha Dª Teresa. Foi Alcaide-mor de Celorico do Basto, fundador do mosteiro da Ordem de São Bento, Senhor de São Salvador de Lafões, da Quinta das Rosas e da Vila do Rego. O Brasão de Armas da família Rego foi concedido a este Senhor por Dom Afonso III, Rei de Portugal em 1276.

Pessoas 
 José Lins do Rego
 Suzy Rêgo
 Paula Rego
 Vicente do Rego Monteiro
 Emanuel Rego
 José Marcio Rego

Localidades 
 Rego (Celorico de Basto), freguesia portuguesa do concelho de Celorico de Basto
 Rego Park, bairro na cidade de Nova York.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos